Fribourg (Mosel·la), municipi francès al departament de Mosel·la 
 Friburg (Suïssa), ciutat suïssa capital del cantó de Friburg
 Cantó de Friburg, cantó de Suïssa que limita amb els cantons de Berna i de Vaud entre d'altres
 Friburg de Brisgòvia ciutat de l'estat de Baden-Württemberg a Alemanya
 Friburg (regió), regió administrativa de l'estat federat de Baden-Württemberg, a Alemanya
 Universitat de Friburg de Brisgòvia universitat alemanya a Friburg de Brisgòvia, l'estat de Baden-Württemberg
 Arquebisbat de Friburg